Wegenstedt steht für:

 Wegenstedt, Ortsteils von Calvörde in Sachsen-Anhalt
 Wegenstedter Teich, See in Calvörde, Sachsen-Anhalt
 Kolonie Wegenstedt, Wohnplatz von Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Wegenstedter Drömling, Teilgebiet des Naturpark Drömling
Siehe auch:
 Wegenstetten